Lowell kan syfta på:

 Lowell Devils – ett ishockeylag i AHL och New Jersey Devils farmarlag
 Lowell Observatory – ett observatorium i Flagstaff i delstaten Arizona i USA
 Lowell Observatory Near-Earth-Object Search – ett projekt avsett för att upptäcka asteroider och kometer med omloppsbanor nära jordens
 1886 Lowell – en asteroid

Personer
 Lowell (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Förnamn
 Lowell Bailey (1981–), en amerikansk skidskytt
 Lowell Gilmore (1906–1960), en amerikansk skådespelare
 Lowell P. Weicker, Jr. (1931–), en amerikansk politiker

Geografi

USA
 Lowell, Arkansas 
 Lowell, Indiana
 Lowell, Massachusetts
 Lowell, Michigan

Se även
 Lovell